Birotteau peut faire référence à :

Patronyme 
 Antoine Birotteau (1813-1899), homme politique français ;
 Jean Bonaventure Birotteau (1758-1793), homme politique français.

Littérature 
 César Birotteau, roman d’Honoré de Balzac écrit en 1837.

Personnage de fiction 
 César Birotteau, personnage de La Comédie humaine d’Honoré de Balzac ;
 François Birotteau, personnage de La Comédie humaine d'Honoré de Balzac (voir Le Curé de Tours).

Cinéma 
 César Birotteau, film français réalisé par Émile Chautard et Victorin Jasset sorti en 1911 ;
 César Birotteau, film italien réalisé par Arnaldo Fratelli  sorti en 1921.

Homonymie de patronyme
Homonymie de titre